У́лица Девя́того Ма́я — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР и также в Румынии.

Россия 
 Улица 9 Мая — улица в Арзамасе
 Улица 9 Мая — улица в Барнауле.
 Улица 9 Мая — улица в Брянске.
 Улица 9 Мая — улица в Кирове Кировской области.
 Улица 9 Мая — улица в Краснодаре.
 Улица Девятого Мая — улица в городе Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга.
 Улица 9 Мая — улица в Красноярске.
 Улица 9 Мая — улица в Липецке.
 Улица Девятого Мая — улица в Москве.
 Улица 9 Мая — улица в Нальчике.
 Улица 9 Мая — улица в Перми.
 Улица 9 Мая — улица в Рыбинске.
 Улица 9 Мая — улица в городе Туле.
 Улица 9 Мая — улица в Ульяновске.

Украина 
 Улица 9 Мая — улица в Днепропетровске.
 Улица Девятого Мая — улица в Киеве.
 Улица 9 Мая — улица в городе Полтаве.

Крым 
 Улица 9 Мая — улица в Евпатории.

 5-09